Мари́на Льво́вна Сыро́ва (род. 4 октября 1961) — федеральный судья по уголовным делам Хамовнического суда Москвы. Получила известность в процессе над Pussy Riot.

Биография 
Окончила юридический институт в 1984 году, более 20 лет отработала в прокуратуре, советник юстиции.

28 июня 2006 года была назначена мировым судьёй судебного участка № 55 района Теплый Стан, 1 марта 2008 года назначена на должность федерального судьи Хамовнического районного суда города Москвы.

Деятельность в статусе федерального судьи 
За три года работы в статусе федерального судьи до дела Pussy Riot Марина Сырова вынесла 178 приговоров, из них только один оправдательный (по делу о ДТП). Этот показатель близок к общей статистике московских судей (у Сыровой 0,6 % оправдательных приговоров, в столичных судах вообще — 0,7 %). Примерно в 2 % случаев дело прекращалось за отсутствием состава преступления, примерно 6 % отправлялось в прокуратуру на доработку, в 10 % случаев были отклонены «сопутствующие» статьи.

В июле 2009 года судья Сырова приговорила Дмитрия Кипиани к 6 годам лишения свободы. По мнению журналистки Ольги Бобровой, Кипиани осуждён за присвоение квартиры в центре Москвы, которая на самом деле им унаследована и принадлежала ему на законных основаниях по решению Перовского суда.

В феврале 2010 года заочно приговорила к 8 годам бывшего директора Московского дворца молодежи Павла Забелина. По версии следствия, он с сообщниками ликвидировал ЗАО «Инталия» и незаконно получил в собственность пакет акций ЗАО «МДМ» на сумму почти 500 миллионов рублей. Забелин получил политическое убежище в Эстонии и обратился с открытым письмом к президенту России.

В марте 2010 года Сырова закрыла дело Авдея Тер-Оганьяна, возбуждённое в 1999 году по статье 282 УК (разжигание религиозной вражды) в связи с проведением перформанса «Юный безбожник». Мотивировочная часть решения суда не была опубликована, вероятно, по предположению сайта openspace.ru, «дело было прекращено из-за истечения срока давности».

В июле 2010 года приговорила к 10 годам колонии строгого режима Тариэла Мулухова (Ониани). В декабре того же года Мосгорсуд, рассмотрев ходатайство защиты, оставил приговор без изменений.

В 2012 году рассматривала дело Pussy Riot. За день до вынесения приговора — 16 августа 2012 года, по просьбе главы Мосгорсуда Ольги Егоровой, Марине Сыровой была предоставлена охрана. Адвокаты подсудимых на каждом заседании объявляли отводы судье за несправедливость и предвзятость, но все были отклонены. 17 августа 2012 года судьёй был оглашён приговор трём обвиняемым участницам группы, по которому Надежда Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд по кассационной жалобе изменил меру пресечения для Екатерины Самуцевич на два года условно.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Хамовнического суда
 
 

Судьи России
Прокуратура Российской Федерации